

Sigle 
 Function Block Diagram – diagramma a blocchi funzionali, linguaggio di programmazione per programmable logic controller

Codici 
 FBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Feyzabad (Afghanistan)